Beleg van Nijmegen (70), tijdens de Bataafse Opstand
Beleg van Nijmegen (880), de Noormannen nemen de nederzetting in
Beleg van Nijmegen (1473), Karel de Stoute belegert de stad
Beleg van Nijmegen (1525)
Verraad van Nijmegen (1585), tijdens Tachtigjarige Oorlog
Aanslag op Nijmegen (1589), Maarten Schenk van Nydeggen doet een mislukte berenning tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
Beleg van Nijmegen (1591), Maurits van Nassau verovert de stad op de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog
Beleg van Nijmegen (1672), Franse troepen van Lodewijk XIV belegeren de stad tijdens de Hollandse Oorlog
Aanslag op Nijmegen (1702)
Beleg van Nijmegen (1794), revolutionaire Frans-Bataafse troepen onder Pichegru en Daendels belegeren de stad tijdens de Eerste Coalitieoorlog
Bombardement op Nijmegen (februari 1944), de stad wordt gebombardeerd door geallieerde troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog
Slag om Nijmegen (september 1944), Amerikaanse en Britse troepen veroveren de stad en haar twee cruciale bruggen gedurende Operatie Market Garden tijdens de Tweede Wereldoorlog
Waaloversteek (20 september 1944), Amerikaanse troepen steken de Waal over tijdens de Slag om Nijmegen om de noordkant van beide bruggen in te nemen